Sainte Gertrude désigne plusieurs saintes chrétiennes. 

Par ordre chronologique du décès présumé :
 Gertrude d'Hamage (° vers 560 - † 649), ou Gertrude de Cambrai, fondatrice et première abbesse de l'abbaye d'Hamage aux Pays-Bas ; célébrée le 6 décembre.
 Gertrude de Nivelles (° vers 626 - † 659), sainte franque, première abbesse de l'abbaye de Nivelles en Belgique, fondatrice et sainte patronne de la ville de Nivelles ; célébrée le 17 mars.
 Gertrude ou Gerbétrude, abbesse de Remiremont († 690), en France ; célébrée le 7 novembre.
  († 1297), bienheureuse, fille de sainte Élisabeth de Hongrie, troisième abbesse d' en Allemagne ; célébrée le 13 août.  
 Gertrude de Helfta (°1256 - †1301), ou Gertrude la Grande, vierge moniale en Allemagne ; célébrée le 16 novembre.
 Gertrude Van Osten († 1358), bienheureuse, béguine près de Delft en Hollande ; célébrée le 6 janvier.
 Gertrude Comensoli (°1847 - †1903), bienheureuse, fondatrice des Sœurs Sacramentines de Bergame en Italie ; célébrée le 18 février.

Références 

Gertrude
Gertrude